

Шляхетські роди 

 Костюшки — шляхетський рід гербу Рох III на Берестейщині.
 Костюшки — волинський шляхетський рід власного гербу.

Населені пункти

Костюшки — село в складі Молодечненського району Мінської області

Див. також 
Косцюшкі (значення)

